zerwa (roślina) – rodzaj roślin z rodziny dzwonkowatych
 zerwa (osuwisko) – w geologii obryw ziemi